Олисей Гречин — иконописец, по происхождению, вероятно, грек (отсюда прозвище Гречин). Впрочем, «иноэтнические» прозвища часто давались и славянам; так, по другой версии — сын новгородского боярина Петра Михалковича. Работал в Великом Новгороде в XII—XIII веках.

В 1973—1977 годах археологами в Новгороде в Троицком раскопе была открыта усадьба, а в её составе иконописная мастерская, принадлежавшая Олисею Петровичу. Были найдены заготовки икон, оклады, образцы красок, инвентарь художника, а также около 20 берестяных грамот из переписки Олисея.

По одной из гипотез, Олисей Гречин был главой артели изографов, создавших фресковый ансамбль церкви Спаса Преображения на Нередице в 1199 году.

На месте, где располагалась усадьба и мастерская Олисея, планируется создать Центр средневековых ремёсел.

Существует гипотеза, по которой авторство знаменитой новгородской иконы — Нерукотворного Образа — приписывается Олисею Гречину.

Мирское имя (прозвище) Олисея — Гречин известно по летописям. Олисей, вероятно, был священником. Он обычно отождествляется с игуменом Юрьева монастыря и претендентом на новгородское епископство в 1193 году — также Гречином.

Возможно, Олисей Гречин был одним из тех, кто оставил свой автограф в Софии Константинопольской.

Примечания

Литература 
 Колчин Б. А., Хорошев А. С., Янин В. Л. Усадьба новгородского художника XII века  — М., 1981.
 Зализняк А. А., Янин В. Л. Новгородские грамоты на берёсте (из раскопок 1984—1989 гг.) — М., 1993.
 Лепахин В. В. Образ иконописца в русской литературе XI—XX веков. — М.: Русский путь, 2005. — 472 с. — ISBN 5-85887-198-4
 Этингоф О. Е. Вновь о греко-русской иконописной мастерской Олисея Гречина в Новгороде // Проблемы сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Русской православной церкви. — Москва : Исторический музей, 2017. — 462 с. — 376—382

Ссылки 
 Берестяные грамоты к Олисею Гречину 

Гречин
Персоналии:Великий Новгород
Гречин
Гречин
Иконописцы Древней Руси